Torre de Miguel Sesmero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torre de Miguel Sesmero (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Torre de Miguel Sesmero (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar